Ašanin ist der Familienname folgender Personen:

 Matej Ašanin (* 1993), kroatischer Handballspieler
 Slađan Ašanin (* 1971), kroatischer Fußballspieler